Паток може да се отнася за:
 пато̀к – мъжка патица
 па̀ток – слаба ракия, пърцуца